Ulhówek – wieś w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Ulhówek
 Ulhówek – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim
 Ulhówek – dawna gromada
 Ulhówek – dawny wąskotorowy przystanek osobowy we wsi Ulhówek, w województwie lubelskim

Zobacz też 
 Kolonia Ulhówek